Ibotirama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibotirama (ort), Bahia, 
 Ibotirama (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar